Klearchos ist der Name folgender Personen:

 Klearchos (um 450 v. Chr.–401 v. Chr.), spartanischer Flottenführer

 Klearchos von Soloi, griechischer Philosoph, Schüler des Aristoteles